Kessler kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Fedorovich Kessler
 Eugen Kessler
 Paul Keßler

Robotskapade auktorsförkortningar